Le régiment d'Auxerrois est un régiment d'infanterie du royaume de France, créé en 1635 sous le nom de régiment Cardinal-Duc , devenu sous la Révolution le  d'infanterie de ligne.

Le régiment d’Auxerrois est un régiment d’infanterie du Royaume de France créé en 1776.

Création et différentes dénominations 
  : création du régiment Cardinal-Duc par le cardinal de Richelieu
 1636 : renommé régiment de La Marine
  : création du régiment d’Auxerrois à partir des  et  du régiment de La Marine
  : renommé  d'infanterie de ligne
  : son  est réformé par incorporation à la  de première formation 
  : réformé, son  étant incorporé à la  de première formation

Équipement

Drapeaux

Habillement

Colonels et mestres de camp 
  : Claude-Charles, vicomte de Damas-Marillac
  : Alexis-Paul-Michel Leveneur, vicomte de Tillières, mestre de camp
  : Charles-François-Joseph, comte de Fléchin de Vamin
  : Camille-Charles Le Clerc de Fresne
  : François-Félix de Galaup
  : François-Guillaume de Bragouze de Saint-Sauveur
  : Charles-Henri Le Bœuf de La Noue des Brunières

Campagnes et batailles 
 Le , dans le cadre de la guerre franco-anglaise, le régiment, avec des grenadiers et chasseurs des régiments de Viennois et de la Martinique, commandés par le colonel Marie-Charles du Chilleau, prend part à la prise de la Dominique.
 Le  : le régiment est engagée dans l'Affaire de Nancy
Le  d’infanterie de ligne a fait les campagnes de 1792, 1793 et 1794 à l’armée du Nord. Le  de ce régiment faisait partie de la garnison du Quesnoy.

Personnalités 
 Camille-Charles Le Clerc de Fresne, alors lieutenant-colonel

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
Histoire militaire de la France
Régiments français d'Ancien Régime
  d'infanterie (dernier régiment ayant entretenu la tradition du régiment d’Auxerrois)

Lien externe 
 Historique « Susane » des régiments de La Marine et d’Auxerrois, sur le site http://www.ancestramil.fr

Unité militaire sous l'Ancien Régime